Это список станций Киевского метрополитена — системы линий метрополитена в Киеве, Украина. Первая линия была открыта 6 ноября 1960 года и состояла из пяти станций. В настоящее время метрополитен состоит из трёх линий с 52 действующими станциями.

Данный список станций выполнен с привязкой к линиям и разделен на действующие станции и находящиеся в процессе строительства, законсервированные или запроектированные.

Линии и станции

Строящиеся и запланированные станции

Пересадочные узлы 
  — 
  — 
  — 
  –  (в будущем)
  –  –  (в будущем)
  —  ( в будущем)
  —  ( в будущем)
  —  ( в будущем)

См. также 
 Список пусковых участков и новых станций Киевского метрополитена

Ссылки 
 Официальный сайт Киевского метрополитена
 Неофициальный сайт Киевского метрополитена

Примечания 

Киевский метрополитен
Списки:Киев